Ян Эллегорд Магнуссен (; родился 4 июля 1973 года в Роскилле, Дания) — датский автогонщик, 4-кратный победитель 24 часов Ле-Мана в младших классах (2004—06, 2009), 2-кратный чемпион ALMS в младших классах (2008, 2013), 2-кратный чемпион DTC (2003, 2008), вице-чемпион ITC (1995).

Биография 
У Магнуссена и его жены Кристины есть трое детей: двое сыновей — автогонщик Кевин (род. 1992) и Лука (род. 2009), а также дочь Милли (род. 2011).

Карьера 

Первые годы

Магнуссен впервые попробовал себя за рулём в 11 лет, несколько лет участвуя в картинговых соревнованиях. За семь лет он трижды выигрывал чемпионат мира в различных версиях. В 1991 году Магнуссен стал участвовать в гонках на формульной технике: сначала на родине, а затем переехав в Великобританию. Он быстро попал в команду к отцу и сыну Стюартам и вошёл в программу поддержки команды McLaren. В 1993 году, в свой первый полный сезон на технике класса «Формула-3», он в доминирующем стиле стал победителем британского первенства, выиграв 14 из 18 стартов, но на международных стартах датчанин был менее заметен, добившись лишь третьего места на Гран-при Макао.

Руководство McLaren стало подпускать его к тестовой работе отделения в чемпионате мира, а в 1995 году дало проехать ему Гран-при Тихого океана, когда по медицинским показаниям потребовалась срочная замена одному из двух боевых пилотов. Магнуссен лишь немного уступил партнёру по команде, но дальнейших шансов в команде не получил. Развитием карьеры датчанина затем некоторое время занимался один из партнёров McLaren — компания Mercedes, давшая ему возможность соревноваться в составе своих партнёрских коллективов в DTM и CART IndyCar. В североамериканских формульных сериях карьера Магнуссена не получила особого развития, хотя он и сравнительно неплохо, по меркам своей команды, проехал доверенные ему гонки, а на этапе на трассе «Лагуна Сека» он даже смог удержать позади себя вице-чемпиона серии того сезона — Майкла Андретти. В немецком кузовном первенстве всё складывалось более успешно: в первый сезон, несмотря на несколько пропущенных гонок, Магнуссен уверенно закончил обе версии чемпионата в десятке сильнейших личного зачёта и выиграл одну гонку. Через год результаты остались на прежнем уровне, чему немало поспособствовали несколько пропущенных этапов и многочисленные сходы датчанина.

Формула-1 и гонки ле-мановских прототипов

В 1997 году Магнуссен получил второй шанс показать себя в Формуле-1: Стюарты при поддержке Ford, организовали собственную команду в чемпионате мира, и Магнуссен был выбран в качестве второго пилота в пару к Рубенсу Баррикелло. Первые шасси британской команды не отличались особой скоростью, а Магнуссен не смог сработаться с частью гоночных инженеров: продержав датчанина у себя полтора сезона и видя явный перевес в качестве результатов в пользу Баррикелло, Стюарт накануне Гран-при Франции 1998 года освободил Магнуссена от контрактных обязательств. Датчанин через год вновь попробовал закрепиться в североамериканских формулах, но не добившись быстрого результата, предпочёл уйти в кузовные гонки.

В 1999—2002 годах Магнуссен сотрудничал с заводским коллективом Panoz в гонках ле-мановских прототипов, в составе которой неплохо зарекомендовал себя в гонках ALMS, в том числе и выиграв несколько гонок серии. В 2003 году Магнуссен перешёл в Team Goh, имевшую в том сезоне статус полузаводской команды марки Audi. За рулём Audi R8 Магнуссен впервые в своей карьере смог финишировать на подиумной позиции в своём классе в 24 часах Ле-Мана.

Дальнейшая карьера

С 2001 года Магнуссен стал всё чаще стартовать и в гонках младшей — туринговой — кузовной техники: сначала в датских соревнованиях, а затем периодически выступая и на международном уровне. Основные его успехи на этом уровне связаны с участием в DTC, где в 2000-е годы он регулярно боролся за титул и дважды выиграл его. Помимо этого на счету Магнуссена есть старты в STCC, ETCC, WTCC и V8 Supercars, в 2010 году Магнуссен принял участие в дорожной гонке NASCAR Sprint Cup, заняв 12-е место.

В гонках GT Магнуссен сначала провёл год в составе Prodrive, а с 2004 года стал заводским пилотом концерна General Motors, выступая в его различных партнёрских командах в ALMS и Grand Am. Длительным и успешным стало пилотирование машин Chevrolet в подобных соревнованиях: экипаж Магнуссена дважды выигрывал ALMS в своём классе и четырежды побеждал в 24 часах Ле-Мана. Во второе десятилетие XXI века Магнуссен почти каждые выходные стартовал в какой-либо гонке, которая могла иметь любой статус — от регионального монокубка до этапа чемпионата мира. В этот период датчанин попробовал себя в суточном марафоне на Нюрбургринге и на трассе в Дубае.

В 2010-е годы организовал собственную команду для участия в гонках в Дании.

Статистика результатов

Сводная таблица

Гонки спортпрототипов

24 часа Дейтоны

24 часа Ле-Мана

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 
 Профиль на сайте silhouet.com

Картингисты
Автогонщики Дании
Персоналии:General Motors
Пилоты Формулы-Форд
Пилоты Британской Формулы-3
Пилоты Формулы-1 по алфавиту
Пилоты Формулы-1 из Дании
Пилоты Формулы-1 1990-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на McLaren
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Stewart
Пилоты Формулы-1, набиравшие очки
Пилоты CART ChampCar
Пилоты DTM из Дании
Пилоты Американской серии Ле-Ман
Пилоты Европейской серии Ле-Ман
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Дании
Пилоты Grand-Am
Пилоты 24 часов Дейтоны
Пилоты FIA WEC
Пилоты DTC
Пилоты V8 Supercars
Пилоты WTCC из Дании
Пилоты RBM
Гонщики NASCAR